Millersburg (Indiana)
Millersburg (Iowa)
Millersburg (Kentucky)
Millersburg (Michigan)
Millersburg (Ohio)
Millersburg (Oregon)
Millersburg (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos